Igor Banović – calciatore croato
 Ivica Banović – ex calciatore croato
 Zoran Banović – ex calciatore montenegrino